Mendip peut faire référence à : 

 Mendip, un district d'administration locale dans le comté de Somerset, Angleterre
 Mendip Hills, un groupe de collines dans le Somerset, en Angleterre
, un sentier à travers les Mendip Hills
, un émetteur dans la région de Mendips
, une ancienne forêt dans le Somerset, Angleterre
 , un titre éphémère de la pairie de Grande-Bretagne
Welbore Ellis,  (1713–1802)
 , micro production d'électricité dans la région de Mendip
 , compagnie ferroviaire d'exploitation de fret
 HMS Mendip (L60), un destroyer de la Royal Navy

Voir aussi 
 Chewton Mendip, un village dans les Mendip Hills
 , un magazine mensuel dans la région de Mendip et Somerset
 , terminus ouest de l'East Somerset Railway
 Mendips